Příjmení Povolný nosí více významných osobností:

 Dalibor Povolný (1924–2004) – český zoolog a entomolog
 Jaroslav Povolný (1884–1948) – český středoškolský profesor
 Mojmír Povolný (1921–2012) – český právník, politolog a politik
 Libor Povolný (* 1958) - český pivař a kutil